Igarapava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igarapava (ort), São Paulo, 
 Igarapava (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar